Eure jelentheti:
Eure folyót
Eure megyét